Knuth-Winterfeldt ist ein dänischer Familienname.

Namensträger 
 Eggert Knuth-Winterfeldt (1912–1978), dänischer Chemiker und Professor der Metallkunde an Dänemarks Technischer Universität
 Kjeld Gustav Knuth-Winterfeldt (1908–1992), dänischer Hofmarschall, Kammerherr und Diplomat
 Thomas Knuth-Winterfeldt (* 1979), dänischer Schauspieler und Hörspielsprecher

Siehe auch 
 Knuth (Adelsgeschlecht)

Familienname
Dänischer Personenname